Seit dem 28. Oktober 2011 ist das Sultanat Oman in elf administrative Bereiche unterteilt (Dekret Nr. 114/2011). Diese Gouvernements (; Pl. ) sind – ebenso wie die bis 2011 existierenden Regionen (; Pl. ) in Bezirke (; Pl. ) unterteilt. Jede Region hat mehr als ein Oberzentrum.

Gliederung seit 2011

Gliederung vor 2011 

Dies ist eine Tabelle mit den Regionen / Gouvernements (mintaqa, Pl. manātiq) und Distrikten (Wilaya) in Oman (Einwohnerzahlen: Zählung 2003, Quelle: Ministry of National Economy).

Die von einem Wālī regierten wilāyāt sind die einer Stadt oder Gemeinde entsprechenden Verwaltungseinheiten. Die Sitze der Walis haben meist einen historischen Hintergrund und sind nicht nach der Einwohnerzahl bestimmt. Ihre Bevölkerungszahlen sagen nur begrenzt etwas über die Größe der eigentlichen Stadt aus. Oftmals zählen die Hauptorte der Wilayat nicht mehr als wenige tausend Einwohner. Auch gibt es meistens im selben Wilaya Orte mit weitaus mehr Bewohnern als dem Oberzentrum selbst. In den meisten Fällen bezieht sich die Einwohnerzahl einer Wilaya auf eine oder mehrere Oasen mit Dutzenden von verstreuten Ortschaften und Siedlungen.

Quelle:

Gliederung im 19. Jahrhundert

Weblinks 
 Regionen und Distrikte in arabischer Sprache

Einzelnachweise 

!
Politik (Oman)
Oman
Verwaltungseinheit in Oman